Friedrich von Sachsen-Gotha-Altenburg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich I. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1646–1691), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Friedrich II. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1676–1732), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Friedrich III. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1699–1772), Herzog von Sachsen-Altenburg
 Friedrich IV. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1774–1825), Herzog von Sachsen-Altenburg